Baticle – scultore greco antico
Baticle – personaggio della mitologia greca